Ripperger ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Ripperger (1926–2007), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Bildregisseurin, Regieassistentin und Pädagogin
 Erich Ripperger (1909–1979), deutscher SED-Funktionär und Nachrichtendienstler 
 Georg Ripperger (1890–1958), deutscher Opern- und Operettentenor 
 Rolf Ripperger (1928–1975), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Rundfunkmoderator

Siehe auch:
 Ripberger